Сен-Мартен-де-Шам () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Сен-Мартен-де-Шам () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Сен-Мартен-де-Шам () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Сен-Мартен-де-Шам () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Сен-Мартен-де-Шам () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер
 Сен-Мартен-де-Шам () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер